Luís Parigot de Sousa (Curitiba, 21 de janeiro de 1894 — Curitiba, 3 de abril de 1947) foi um médico e médium espírita brasileiro.

Muito atuante no movimento espírita, particularmente no seu Estado, notabilizou-se como divulgador da Doutrina Espírita em todo o sul do país.

Foi um extraordinário médium de efeitos físicos, possibilitando pesquisas sérias nesse setor do psiquismo. Demonstrou particular curiosidade pelo Espiritismo, após assistir a uma reunião na Federação Espírita do Estado do Paraná. A sua mediunidade foi observada por vários cientistas e pela Sociedade Paulista de Medicina e Cirurgia, possibilitou ainda a comunicação, por voz direta, de vários espíritos, em vários idiomas, com a presença de pessoas das respectivas nacionalidades.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil
Pedro Viriato Parigot de Sousa, governador do Paraná de 1971 a 1973

Espíritas do Brasil
Médiuns do Brasil
Médicos do Paraná
Naturais de Curitiba
Mortos em 1947